Dialog kan have flere betydninger:

 Samtale – to eller flere der skiftevis fører ordet
 Dialog (litteratur) – Bog i dialogform
 Replikkerne i et teaterstykke eller en film
 Dialog: Dansk tidsskrift for Kultur udgivet 1950-1961